Serie A 1947 – torneo di hockey su pista
 Serie A 1947 – torneo di pallanuoto maschile
 Serie A 1947 – torneo di pallapugno